

Sigle 
 Cargo Trans Vagon  – operatore ferroviario rumeno
 Centro Televisivo Vaticano
 Confederación de Trabajadores de Venezuela  – sindacato venezuelano
 Corpo Truppe Volontarie  – nome della missione italiana in Spagna durante la guerra civile spagnola
 Citrus Tristeza Virus  – virus che causa una patologia chiamata tristezza degli agrumi

Altro 
 CTV Television Network  – network televisivo canadese
 Controvalore
 China Television  – rete televisiva in lingua cinese di Taiwan